Uma lista de sitcoms portuguesas produzidas pela TVI.

 
Sit Coms Tvi